Hochblauen ist die Bezeichnung folgender Berge:

 Blauen oder Hochblauen (1165 m) bei Badenweiler im Südschwarzwald, siehe Blauen (Badenweiler)
 Zeller Blauen, heute seltener Hochblauen (1077 m) bei Zell im Wiesental, Südschwarzwald, siehe Zeller Blauen